Epi o EPI puede referirse a:

Prefijo
El prefijo epi-

Acrónimo
 Economía política internacional (en inglés IPE)
Economic Policy Institute
 Electrólisis Percutánea Intratisular, una técnica de fisioterapia
 Enfermedad inflamatoria pélvica
 Equipo de protección individual que está compuesto por una bata que cubre todo el cuerpo hecha de material resistente, unas gafas para proteger los ojos, una o varias mascarillas, guantes y zapatillas.
 European Payments Initiative (Iniciativa de Pagos Europea)

Personajes 
 Epi, baloncestista español que obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.
 Epi, Ernie o Enrique, personaje ficticio del guiñol de Barrio Sésamo.

Lugares
Isla Epi, archipiélago de Vanuatu
Epi, antigua ciudad griega nombrada por Homero.